Elk Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Elk Island (Flathead County, Montana)
 Elk Island (Richland County, Montana)
 Elk Island (Virginia)
 Elk Island (Wyoming)

in Kanada:
 Elk Island (Manitoba)

Siehe auch:
 Elk-Island-Nationalpark, Nationalpark in Kanada